

Geografia
 Serra San Bruno – comune italiano in provincia di Vibo Valentia
 San Bruno – comune statunitense nella contea di San Mateo (California)

Persone
 San Bruno I, vescovo di Colonia detto il Grande (†965) – vescovo, celebrato l'11 ottobre
 San Bruno di Querfurt (†1009) – detto anche San Brunone Bonifacio, camaldolese, vescovo di Merseburg, martire; celebrato il 9 marzo
 San Bruno di Sassonia (†880) – martire con altri compagni a Ebstorf; celebrato il 2 febbraio insieme agli altri Martiri di Ebstorf;
 San Bruno di Würzburg (†1045) – vescovo di Würzburg, celebrato il 27 maggio
 San Bruno o Brunone (†1101) – monaco, fondatore dell'Ordine dei Certosini, morto a Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia, commemorato il 6 ottobre
 San Bruno di Segni (†1123) o San Bruno astense – vescovo di Segni ed abate di Montecassino, celebrato il 18 luglio

Altro 
 Chiesa di San Bruno – chiesa di Roma
 Chiesa di San Bruno della Certosa – chiesa di Lione